Daucus gingidium är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Gottlieb Georgi. Daucus gingidium ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
gingidium